Il doppio del torneo di tennis Advanta Championships Philadelphia 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Jana Novotná e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Mary Joe Fernández e Zina Garrison 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Larisa Neiland (campionesse)
 Pam Shriver /  Nataša Zvereva (quarti di finale)

 Arantxa Sánchez /  Helena Suková (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Advanta Championships of Philadelphia 1991